MPC, Mpc, mpc – akronim złożony z liter m, p i c.

 Akai MPC (Music Production Center) – urządzenie łączące w sobie sampler i sekwencer, wykorzystywane do produkowania muzyki.
 Metroid Prime 3: Corruption (MPC) – gra na konsole Nintendo Wii wydana przez Nintendo
 Media PC (MPC) – komputer pełniący rolę centrum multimedialnego
 Media Player Classic (MPC) – odtwarzacz multimedialny
 Multimedia PC (MPC) – standard określający minimalną konfigurację sprzętu dla komputerów
 Musepack (MPC) – format stratnej kompresji dźwięku
 Minor Planet Center (MPC) –  organizacja odpowiedzialna za zbieranie danych obserwacyjnych małych ciał Układu Słonecznego (planetoid i komet)
  marginal propensity to consume (MPC) – krańcowa skłonność do konsumpcji 
 megaparsek (Mpc) – jednostka odległości używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii
 model predictive control (MPC) – w teorii sterowania technika regulacji predykcyjnej (z modelem obiektu sterowanego)